John Reynolds peut désigner :
 John Reynolds, homme politique britannique ;
 John Reynolds, acteur américain qui joua le rôle de Torgo dans le film Manos: The Hands of Fate ;
 John Reynolds, homme politique américain qui servit à titre de gouverneur de l'État de l'Illinois et membre du congrès américain ;
 John Reynolds, homme politique américain qui servit à titre de gouverneur de la Géorgie ;
 John Reynolds, écrivain, musicien, et producteur, le premier mari de Sinéad O'Connor ;
 John Reynolds, motocycliste britannique ;
 John Rainolds ou Reynolds, un expert bibliste de la Bible du roi Jacques ;
 John C. Reynolds, spécialiste en science informatique à l'Université Carnegie-Mellon ;
 John Douglas Reynolds, homme politique canadien, député conservateur pour la circonscription de West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country dans la Chambre des communes ;
 John Fulton Reynolds, général américain, tué lors de la guerre civile américaine ;
 John H. Reynolds, scientifique américain qui estima l'âge du système solaire en 1960 ;
 John Hazard Reynolds, homme politique américain qui représenta New York au congrès américain ;
 John Henry Reynolds, grand promoteur britannique de l'éducation technique ;
 John « Jack » Reynolds (1881-1962), footballeur anglais, entraineur de l'Ajax Amsterdam ;
 John « Jack » Reynolds (1869-1917), footballeur anglais et irlandais ;
 John Lawrence Reynolds, écrivain canadien ;
 John Merriman Reynolds, homme politique américain qui représenta la Pennsylvanie au congrès américain ;
 John W. Reynolds, homme politique américain qui servit à titre de gouverneur du Wisconsin.